Бих — українське прізвище.

Відомі носії:
 Бих Анатолій Іванович (нар. 1940) — український науковець.
 Бих Микола Якимович (1889—1944) — український адвокат.
 Бих Мирослав (1921—1992) — україський громадсько-політичний діяч. Член ОУН.
Українські прізвища